North Stoke – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 North Stoke – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 North Stoke – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)